Il palazzo Municipale o palazzo del Municipio è di solito l'edificio in cui ha sede (o ha avuto sede) l'ente amministrativo del Comune.

Italia
 Palazzo Municipale ad Acireale 
 Palazzo del Municipio ad Alessandria
 Palazzo Municipale ad Asola
 Palazzo Municipale ad Avezzano
 Palazzo Municipale a Bergamo
 Palazzo Municipale o Collegio dei gesuiti  a Bivona
 Palazzo Municipale a Castel Goffredo
 Palazzo Municipale a Chioggia
 Palazzo Municipale a Ercolano
 Palazzo Municipale a Ferrara
 Palazzo Municipale a Mantova
 Palazzo Municipale a Messina
 Palazzo Municipale a Modugno
 Palazzo Municipale a Pescocostanzo 
 Palazzo Municipale a Scandiano
 Palazzo del Municipio a Trequanda
 Palazzo del Municipio a Trieste

Slovenia
 Palazzo Municipale a Pirano

Spagna
 Palazzo Municipale a Oviedo
 Palazzo Municipale a Pontevedra

Pagine correlate 
 Palazzo Civico
 Palazzo Comunale
 Palazzo Pretorio
 Palazzo del Podestà